Вуд-Лейк () — англоязычный топоним:

Топонимы
 Вуд-Лейк — город в округе Йеллоу-Медисин, штат Миннесота, США.
 Вуд-Лейк — тауншип в округе Йеллоу-Медисин, Миннесота, США.

См. также
 Лейквуд